Neleus – w mitologii greckiej syn Posejdona i Tyro
 Neleus – syn półlegendarnego króla Aten Kodrosa
 Neleus ze Skepsis – grecki filozof, uczeń Arystotelesa i Teofrasta
 (136557) Neleus – planetoida

Zobacz też 
 Nereus